Томас де Беркли (; 1293/96, замок Беркли, Глостершир, Королевство Англия — 27 октября 1361 года) — английский аристократ, 3-й барон Беркли с 1326 года. Один из стражей и предполагаемых убийц свергнутого короля Эдуарда II.

Биография 
Томас де Беркли принадлежал к знатному и богатому роду, владевшему обширными землями с центром в замке Беркли в Глостершире. Это была одна из наиболее влиятельных семей Валлийской марки. Томас был старшим сыном Мориса, 2-го барона Беркли, и его первой жены Евы ла Зуш. Ещё в юности он начал военную службу. В 1314 году Томас вместе с отцом, дедом и младшим братом принял участие в походе в Шотландию и в битве при Баннокберне попал в плен (а с ним дед и брат). Позже все Беркли получили свободу за выкуп.

В то время Томас и его родня принадлежали к окружению Эмера де Валенса, 2-го графа Пембрук. Однако позже они поссорились с этим вельможей, и к 1316 году дело дошло до открытого конфликта. 31 июля 1318 года братья Томас и Морис с вооружённым отрядом совершили набег на принадлежавший Валенсу охотничий парк в Пайнсвике. Пемброк привлёк их к суду, чтобы добиться материальной компенсации, но Беркли проигнорировали процесс и постарались запугать население региона, так что никаких последствий судебный иск не имел. Впрочем, в 1319 году отец Томаса и Мориса всё-таки выплатил Валенсу возмещение.

С этого времени Беркли были союзниками могущественного рода Мортимеров, который возглавлял Роджер Мортимер, барон Вигмор. Этот союз был скреплён женитьбой Томаса на дочери Роджера Маргарет в мае 1319 года. Когда многие лорды Марки начали войну против королевских фаворитов Диспенсеров, создававших своё территориальное княжество в этом регионе, Беркли вслед за Мортимерами поддержали это начинание (1321 год). Сначала мятежники принудили Эдуарда II изгнать Диспенсеров, но уже осенью тот смог взять реванш. В феврале 1322 года Морис Беркли покорился; Томас же бежал на север Англии, где присоединился к Томасу Ланкастерскому. 16 марта в битве при Боробридже королевская армия одержала окончательную победу. Томас попал в плен и оказался в заключении в замке Певенси.

Свободу Беркли получил в 1326 году, когда Мортимер и его любовница, королева Изабелла Французская, свергли Эдуарда II. Отец Томаса за несколько месяцев до того умер в заключении, так что Томас получил родовые земли и баронский титул. Именно ему наряду с Джоном Мальтраверсом и сэром Томасом Гурнеем поручили охранять низложенного короля в замке Беркли. Эдуард скоропостижно скончался в сентябре 1327 года, и большинство источников сообщает, что он был убит своими тюремщиками. Историки считают эту версию наиболее вероятной, хотя и констатируют, что полная уверенность невозможна из-за дефицита надёжной информации.

В благодарность за поддержку Мортимер, ставший фактическим правителем королевства, в 1330 году передал Беркли часть земель казнённого Эдмунда Вудстока, графа Кентского. Однако осенью того же года юный король Эдуард III взял власть в свои руки и начал мстить убийцам отца. Мортимер был приговорён к смерти по 14 пунктам, в числе которых было цареубийство; Мальтраверса тоже приговорили к смерти, но заочно и только за свою причастности к гибели Эдмунда Вудстока. Томаса Беркли привлекли к суду парламента как организатора убийства короля. Он отрицал свою вину, говоря, что на момент смерти Эдуарда II был болен и находился в другом месте, и взваливая ответственность за случившееся на Гурнея. В итоге 12 присяжных признали его невиновным (20 января 1331 года). Эдуарда III это решение не убедило: он передал Беркли под надзор управляющего своим двором до созыва нового парламента, который должен был пересмотреть дело. Однако расследование зашло в тупик, поскольку все остальные его фигуранты бежали из Англии. Поэтому в мае или июне 1335 года королю пришлось признать Томаса невиновным, а вслед за ним это сделал и парламент (16 марта 1337 года). 

Беркли принял участие в нескольких походах Эдуарда III. В шотландской кампании 1335 года он командовал 38 латниками и 12 лучниками, в 1340 году находился во Франции, в 1342 году командовал английской армией на шотландской границе. Томас был шерифом Глостершира (в 1338 году) и занимал ряд других, более мелких, должностей.

Семья 
Томас де Беркли был женат дважды, на Маргарет Мортимер (дочери Роджера Мортимера, 1-го графа Марча, и Джоан Женевиль) и Кэтрин Кливдон. В первом браке родились:

 Морис, 4-й барон Беркли;
 Роджер;
 Альфонс;
 Джоан, жена Реджинальда Кобема, 1-го барона Кобема из Стерборо.

Во втором браке родились: 
 Томас;
 Морис;
 Эдмунд;
 Джон.

Предки 

</center>

Примечания 

Род Беркли
Родившиеся в 1290-е годы
103
Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Бэннокбёрне
Участники битвы при Боробридже
Военные деятели Столетней войны
Главные шерифы Глостершира